est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide gras
 acide dihomo-gamma-linolénique ou acide cis-icosa-8,11,14-triénoïque, numéro CAS 
 acide de Mead ou acide cis-5,8,11-eicosatriénoïque, numéro CAS